Nissan NV200 — лёгкий коммерческий автомобиль, выпускающийся Nissan Motor Company с 2009 года. О намерении выпустить международный LCV на замену японскому Nissan Vanette Van и европейскому Nissan Kubistar компания заявила в 2007 году. В конце октября, на Токийском автосалоне, был представлен одноимённый концепт-кар. В марте 2009 года была представлена окончательная версия на Женевском автосалоне. В апреле начались заказы на модель в Японии, а в мае автомобиль поступил в свободную продажу. В Европе его продажи начались осенью того же года, В Китае — в июне 2010 года, а в Индонезии он продаётся с 2012 года. С октября 2011 года Mitsubishi выпускается ребеджированную модель под именем Delica D:3.

В апреле 2010 года автомобиль был назван «Фургоном 2010 года» журналом Professional Van and Light Truck.

Характеристики 
NV200, в зависимости от рынка продаж, имеет на выбор 5 видов двигателей: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (продаётся только в Индонезии), 1,6-литровый бензиновый двигатель, доступный во многих странах, 2-литровый бензиновый мотор для Северной Америки и 1,5-литровый турбодизель для Европы мощностью 90 или 110 лошадиных сил. Передачу мощности осуществляет 5- или 6-ступенчатая механическая коробка переключения передач, 4-ступенчатый «автомат», либо бесступенчатая трансмиссия.
 Размерность колёс — 165/?R14-6PRLT, 165/?R14-8PRLT, 175/70 R14
 Передняя подвеска — независимая, типа MacPherson
 Задняя подвеска — рессорного типа
 Радиус разворота — 11,1
 Передние тормоза — дисковые, вентилируемые
 Задние тормоза — барабанные

Оснащение 
NV200 представлен в 4 версиях — 2-местной грузовой, 5-местной грузопассажирской, 7-местной пассажирской и 7-местной пассажирской с дополнительной отделкой и оснащением — EVALIA. При складывании всех рядов сидений (задние сиденья складываются по бокам, средние откидываются вперёд) автомобиль имеет пространство 2040 мм в длину. Грузовая версия имеет распашные задние двери, пассажирская — сплошную поднимающуюся дверь, а грузопассажирская версия может иметь оба типа дверей, последние также имеют сдвигающиеся задние боковые окошки.

В базовой версии имеется аудиосистема с CD-чейнджером, центральный замок, Bluetooth, система обогрева и вентиляции, и, как и во многих других подобных автомобилях, в NV200 много различных отсеков и ящичков. В качестве дополнительного оборудования предлагаются камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники, улучшенная аудиосистема и т. д. Из систем безопасности автомобиль имеет ABS и EBD, систему помощи при экстренном торможении, фронтальные подушки безопасности, за доплату предоставляются ESP и боковые подушки безопасности. Капот автомобиля изготовлен из специального материала, максимально поглощающего энергию удара для безопасности пешеходов.

Электрическая версия 
В 2012 году на Североамериканском международном автосалоне был представлен полностью электрический концепт автомобиля, названный e-NV200. Он оснащается батареями объёмом 24 кВт*ч и может проехать без подзарядки 117 км. Продажи автомобиля начались в 2013 году.

Такси 
В мае 2011 года NV200 выиграл тендер на поставку автомобилей для использования в такси Нью-Йорка. В апреле 2012 года Nissan представили версию для такси. Она дополнительно имеет стеклянную крышу, сдвижные двери вместо обычных, кондиционирование задних сидений, специальное устройство для людей с плохим слухом, розетки возле задних сидений для зарядки телефонов и стеклянную перегородку между водителем и пассажиром для безопасности.

Кроме того, в связи с банкротством лондонской таксомоторной фирмы Manganese Bronze Holdings, ожидается, что автомобиль будет использоваться и в качестве лондонского такси. Такси-версия, названная London Taxi, соответствует требованиям организации, регулирующей движение в столице Великобритании (например, диаметр разворота автомобиля составляет 7,6 метра).

Chevrolet City Express 
В мае 2013 года Nissan и General Motors заявили о заключении соглашения, по которому Chevrolet будет производить свой фургон на базе NV200. Такое решение было принято GM для улучшения конкуренции с Ford (который давно и успешно продаёт модель Transit) в сегменте лёгких коммерческих автомобилей. Цены, комплектации и технические характеристики кампания объявила в 2013 году.

Безопасность 
Автомобиль прошёл тест Euro NCAP в 2013 году:

В 2014 году аналогичный тест прошла версия e-NV200, однако заметного улучшения результата не было:

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на британском сайте Nissan
 City Express на американском сайте Chevrolet
 Автомобиль на индийском сайте Nissan

NV200
Электромобили Японии
Электромобили Nissan
Электромобили по алфавиту